Стефанешты — узловая железнодорожная станция  Ивано-Франковской дирекции Львовской железной дороги. Расположена на скрещении линий на Коломыю (и далее Ворохту — Рахов; ближайшая станция — Городенко-Завод, в 23 км), Тернополь (ближайшая станция —  Кострижевка, в 9 км) и Черновцы (ближайшая станция —  Веренчанка, в 5 км).

Станция находится в селе Степановка Заставновского района Черновицкой области.

История 
Станция открыта в 1890 году.

Во время Великой Отечественной войны, в июле 1944 года станция Стефанешты стала одним из мест проведения имитационных действий (выгрузка танков и артиллерии и выдвижение техники из районов выгрузки в районы сосредоточения) с целью введения в заблуждения противника — немецко-румынской группировки войск — относительно направления главного удара готовившейся Ясско-Кишинёвской операции. Данные действия увенчались полным успехом.

Пассажирское сообщение

Пригородные поезда 
На станции ежедневно останавливаются следующие пригородные поезда:
 Залещики — Коломыя (одна пара в день);
 Черновцы — Стефанешты (две пары в день).

Кроме того, на соседней станции Залещики можно пересесть на дизель-поезд сообщением Тернополь — Залещики.

Поезда дальнего следования 
На станции останавливается находящийся в ежедневном сообщении поезд «» № 357/358 сообщением Киев — Рахов.

С начала 2019 года «Укрзалізниця» рассматривает возможность продления регионального экспресса Львов — Черновцы до станции Чертков, который, в случае принятия положительного решения, будет останавливаться на станции Стефанешты.

Примечания

Ссылки 
 
 Розклад руху приміських потягів. Официальный сайт Львовской железной дороги
 Тарифи на проїзд у приміському сполученні Львівської залізниці
 Тарифное руководство № 4. Книга 1  (на 1.03.2019 г.)
 

Станции Львовской железной дороги